Die Dreiband-Weltmeisterschaft wird seit 1928 in der Karambolagevariante Dreiband ausgetragen. Die bis 1953 von der Union Internationale des Fédérations des Amateurs de Billard (UIFAB) und seit 1960 vom heutigen Karambolage-Weltverband UMB (Union Mondiale de Billard) ausgerichtete WM findet in der Regel einmal jährlich statt.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden die Weltmeisterschaften 2020 abgesagt. 2021 wurde sie deswegen vom Herbst in den Dezember verschoben.

Auf der UMB-Generalversammlung am 15. Oktober 2022 in Valencia wurde beschlossen die Weltmeisterschaften 1992 und 1993 genauso zu werten wie die Weltmeisterschaften 1988 bis 1991. Damit hat Torbjörn Blomdahl 1992 und Sang Chun Lee 1993 gewonnen.

Medienberichtübertragung 

Bis zur Saison 2019/20 übertrug das französische Billardportal Kozoom die Weltmeisterschaft im Internet und wurde auch teilweise von ausrichtenden nationalen Sendern übernommen. Ab der Saison 2021/22 übernimmt diese Aufgabe der koreanische Partner von Kozoom FIVE&SIX Intl.

Modus 

Die Partiedistanzen änderten sich mehrfach:
1928 bis 1958: 50 Points
1960 bis 1984: 60 Points
1985 bis 1987: 50 Points
1988 bis 2011: 3 Gewinnsätze à 15 Points
2012 bis 2019: 40 Points
ab 2021: 40 Points in der Gruppenphase und 50 Points in der K.-o.-Phase
Bis 2019 stand die Shot clock auf 40 Sekunden mit der Möglichkeit von 3 Verlängerungen je Spieler/Match.

Ab  2021 steht die Shot clock weiter auf 40 Sekunden mit der Möglichkeit von 2 bei (40 Points) und (50 Points) Verlängerungen je Spieler/Match.

Preisgeld 
Das derzeitige Turnierpreisgeld beträgt 118.000 €, wovon der Sieger 20.000 € erhält.

Rekorde 

 Rekordsieger des Turniers ist, mit weitem Abstand, der Belgier Raymond Ceulemans mit 21 Titeln.
 Die UMB hat 2017 die Regeln für Rekorde neu festgelegt. Danach müssen für einen Rekord im Generaldurchschnitt mindestens fünf Partien absolviert werden. Es wird für Rekorde bei Weltmeisterschaften und Weltcups unterschieden. Diese können nur bei diesem Turnierformat aufgestellt werden. Weiter gibt es Weltrekorde, die bei allen offiziellen Turnieren weltweit aufgestellt werden können.
 Der beste Generaldurchschnitt (GD) eines Spielers bei einer WM wurde von Tayfun Taşdemir aus der Türkei 2021 in Scharm asch-Schaich mit 2,463 erzielt.
 Die beste Partie bei einer WM bis 40 Points spielte der Koreaner Kang Dong-koong mit 5,714 bei der Dreiband-Weltmeisterschaft 2013 in Antwerpen. Die beste Partie bis 50 Points spielte Martin Horn 2021 in Sharm El-Scheich mit 4,166. Bis 60 Points schaffte es Raymond Ceulemans 1966 in Lima mit 2,500. Im Satzsystem spielte Frédéric Caudron 1996 bei Weltcup-Turnier in Taegu 5,000.
 Den offiziellen Weltrekord für die beste Turnierpartie bis 50 Points spielte am 9. Oktober 2011 in Fehrbach Eddy Merckx in der deutschen Bundesliga mit 50 Points in 6 Aufnahmen, was einen Durchschnitt von 8,333 ergibt.
 Den offiziellen Weltrekord für die beste Turnierpartie bis 40 Points spielte Dick Jaspers am 22. Januar 2018 in Magdeburg in der deutschen Bundesliga mit 40 Points in 4 Aufnahmen, was einen Durchschnitt von 10,000 ergibt.
 Der Weltrekord im Generaldurchschnitt von 2,790 wird von Frédéric Caudron gehalten. Aufgestellt beim Belgian GP in Dampremy 2016.
 Der Weltrekord in der Höchstserie steht bei 28 Punkten, gehalten von Junichi Komori (12.9.1993), Raymond Ceulemans (14.3.1998), Roland Forthomme (2.12.2012) und Frédéric Caudron (4.4.2013). Komori, Ceulemans und Forthomme erzielten die Serie in der niederländischen Ehrendivision und Caudron bei der Europameisterschaft in Brandenburg an der Havel. Prolongiert spielte Dick Jaspers eine Serie von 34 Punkten bei der Europameisterschaft 2008 in Florange in Frankreich, was aber nicht als offizieller Weltrekord anerkannt wurde.
 Der Turnierrekord in der Höchstserie bei einer Weltmeisterschaft liegt seit 2021 bei 20 Punkten, aufgestellt vom Deutschen Martin Horn. Diese Serie spielte er in der ersten Aufnahme!

Dreiband Weltrekordentwicklung 

Farblegende

Anmerkung: Weltrekorde wurden nur bei Partien bis mind. 40 Punkte oder 3 Gewinnsätze gewertet. Ab ca. 2014 wurden Rekorde (GD) nur noch anerkannt wenn mindestens fünf Partien im Turnier absolviert wurden. Bei den besten Einzeldurchschnitten (BED) werden Rekorde auch einzeln bei verschiedenen Partiedistanzen gewertet. In dieser Aufstellung ist nur der beste Durchschnitt aufgeführt. Prolongierte Serien wurden ab den 1980er Jahren nicht mehr offiziell gewertet.

Rekordentwicklung bei Weltmeisterschaften 
Beim Satzsystem wird der beste Einzeldurchschnitt (ED) nur im Spiel mit 3 Gewinnsätzen gewertet. Dies gilt ebenso für den GD (5 Partien). Deshalb wird der beste GD von Kang Dong-koong bei der WM 2013 nicht als Rekord gewertet, weil Kang nur 2 Partien gespielt hat.

Turnierstatistik 
Der GD gibt den Generaldurchschnitt des jeweiligen Spielers während des Turniers an.

Ewigenliste

Einzelspieler 

Aktualisiert bis einschließlich 2022.

Nationen 
Aktualisiert bis einschließlich 2022.

Teilnehmende Nationen 

Aktualisiert bis einschließlich 2022.

Einzelnachweise 

 

Erstveranstaltung 1928
Wikipedia:Artikel mit Video
Portal:Billard-AdM